Eufemio – forma maschile del nome proprio di persona Eufemia
Eufemio di Costantinopoli – patriarca di Costantinopoli
Eufemio di Messina – tumarca bizantino

Pagine correlate
Eufemia